lokalna sieć komputerowa (ang. Local Area Network, LAN)
 Län – jednostka administracyjna w Szwecji
 LAN Airlines – linie lotnicze z Chile